Louisa County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Louisa County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000253
 Louisa County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 90001998